Okręty Royal Navy o nazwie HMS "Monarch":
 Pierwszy "Monarch" był okrętem trzeciej klasy, wcześniej francuskim "Monarque", przechwyconym w 1747 w czasie drugiej bitwy koło Cape Finisterre. Sprzedany w 1760.
 Drugi "Monarch" został zwodowany w 1765 był kolejnym 74 działowym okrętem trzeciej klasy. Był okrętem flagowym wiceadmirała Onslowa w czasie bitwy o Camperdown w 1797. Rozebrany w 1813.
 Trzeci "Monarch" zwodowany w 1832 był 84 działowym okrętem drugiej klasy. Rozebrany w 1866.
 Czwarty "Monarch" został zwodowany w 1868 i był wczesnym pancernikiem wieżowym. Sprzedany w 1905.
 Piąty "Monarch" był pancernikiem typu Orion, który był w służbie w czasie I wojny światowej. Zatopiony jako okręt-cel w 1925.

Zobacz też 
 HMS "Monarca"

Monarch